Бурађа је насеље у Србији у општини Нова Варош у Златиборском округу. Према попису из 2011. било је 207 становника.

Демографија 
У насељу Бурађа живи 214 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 45,8 година (46,0 код мушкараца и 45,5 код жена). У насељу има 95 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,72.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)

Насељена места у Новој Вароши
Насељена места у Златиборском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији